Bonjean est un patronyme porté notamment par :

 A.-N.-F. Bonjean (1775-1845), ingénieur français ;
 Christophe-Étienne Bonjean (1823-1892), prêtre oblat, archevêque de Colombo (Ceylan)
 Claude Bonjean, journaliste et écrivain français ;
 Georges Bonjean (1848-1918), philanthrope et avocat français ;
 Jacques-Paul Bonjean (1899-1990), collectionneur français ;
 Jean-Lambert Bonjean (1796-1851),  fabricant de tissus français ;
 Louis-Bernard Bonjean (1804-1871), ministre et jurisconsulte français ;